Sanei (persisch صانعی) ist der Familienname folgender Personen:

 Hassan Sanei (* 1934), iranischer Geistlicher und Politiker, jüngerer Bruder von Jusuf Sanei
 Jusuf Sanei (1937–2020), iranischer Geistlicher und Politiker